Христофоров — фамилия; имеет женскую форму . Происходит от личного мужского имени Христофор. Известные носители:
 Христофоров, Александр Христофорович (1838—1913) — русский революционер и публицист.
 Христофоров, Андрей Валентинович (род. 1964) — общественный деятель, фрик.
 Христофоров, Антон (1700-е годы) — русский картограф.
 Христофоров, Василий Степанович (род. 1954) — генерал-лейтенант ФСБ России, доктор юридических наук, российский историк-архивист.
 Христофоров, Георгий Николаевич (1833—1902) — российский купец 1-й гильдии, винодел, виноторговец и меценат.
 Христофоров, Евгений Ильич (1879—1956) — полковник лейб-гвардии Павловского полка, герой Певой мировой войны, участник Белого движения.
 Христофоров, Иван Иванович (1935—2018) — чувашский певец.
 Христофоров, Игорь Анатольевич (род. 1970) — российский историк, профессор РАН.
 Христофоров, Михаил Николаевич (1925—2003) — Герой Социалистического Труда, шлифовщик.



См. также 
 Христофорово — название населённых пунктов.